Эрик I Добрый, или Великодушный (1070? — 1103) — король Дании (1095—1103).
 Эрик I (1382—1459) — герцог Померании.
 Эрик I (ок. 1242—1272) — герцог Шлезвига.
 См. также 
 Эйрик I (885—954) — король Норвегии (930 по 934).